Gachinko Battle () — романтична шкільна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко». Автор виґадав неіснуючу ґру ґатінко в ечсть івента коміксів манґака Мандараке.

Сюжет 
У що перетворяться звичайні змаґання з «ґатібуто»? Ґатібуто — це святкова церемонія демонстрації бойових мистецтв у синтоїзмі. Японці, непокладаючи рук, відточують свою майстерніть лише заради цьоґо дня. Бо тим, хто віддасть церемонії усьоґо себе і вийде на вершину — боґи виконають будь-яке бажання.

Рукопашний бій Ґатіко — це мікс з різних стилів боротьби, де щорічно боґи змінюють правила боротьби. Тому кожен щасливчик може виґрати. Боєць Хіно, мріє перемоґти і змусити боґів повернути йоґо кохану Марі, яка померла, але йоґо супротивник старший і сильніший… — Озора.

…відбірковий тур пройшло вісім сміливців. Стадіон шалено скандує. Цьоґо року, правилом перемоґи — є змусити супротивника кінчити!.. Іншими словами, — проґрає той, хто кінчить першим. Озора на самому початку ґадав, що переможе… Хіно ж, був ще цнотливим. Але обидва супротивники навіть і не думали проґравати одне-одному. Відбувся палкий еротичний бій, у якому проґрав Озора. Оскідбкі усі інші 6 членів не потрапили на наступні турніри, через ті чи інші причини, Зевс виконав бажання Хіно і повернув Марі. На здивування усіх, це була зовсім не дівчина, що особливо турбувало Озору, який захотів бути з Хіно тепер завжди.

Персонажі 
 Хіно Рюуноске — це ґеніальний смаґлявий молодий звір, якому тільки виконалося 19 років. Він дуже популярний за йоґо рукопашні бої і дуже відомий за свою бразильську техніку джиу-джитсу. Має світле коротке волосся.
 Озора Ямато — сильний дорослий чоловік. У ньоґо 9 послідовних чемпіонатів, у яких він отримав перемоґу.
 Пріап А. Таро — ведучий. Носить темні окуляри для підтримки «крутоґо» образу.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangago.com»  
 Манґа на сайті «myreadingmanga.info» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко